Олокау ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 37,4 км². Население — 1482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Olocau 
 Página del Ayuntamiento de Olocau 
 La página de la gente de Olocau (En valencià) 
 Información sobre los PAI's que quieren imponer en Olocau 
 Alegaciones y comentarios a los PAI's que quieren imponer en Olocau 
 "Olocau.Digital" .. otra página desde y para el pueblo de Olocau
 Albergueolocau.Com — La web del Albergue Olocau (Valencia) 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии